Arturo Cucciolla (1948) – architetto italiano
 Riccardo Cucciolla (1924-1999) – attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano